Liebknecht este numele de familie al următoarelor persoane:

  (1679–1749), matematician și teolog german
 Karl Liebknecht (1871–1919), politician socialist german
 Otto Liebknecht (1876–1949), chimist german, fiul lui Wilhelm și fratele lui Karl
 Robert Liebknecht (1903–1994), pictor german, fiul lui Karl
 Sophie Liebknecht (1884–1964), politiciană socialistă germană de origine rusă, a doua soție a lui Karl Liebknecht
  (1870–1948), avocat și politician socialist german, fiul lui Wilhelm și fratele lui Karl
  (1905–? ), inginer german
  (1826–1900), politician social-democrat și revoluționar german, tatăl lui Karl, Theodor și Otto Liebknecht